A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 18-án rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a német Kati Wilhelm nyerte, a távot közel harminchét perc alatt teljesítette, egyetlen lövőhibával. A dobogó második fokára az ugyancsak német Martina Glagow, a harmadikra pedig az orosz Albina Ahatova állhatott.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N100